Regne de Gandhara, regne hindú, un dels mahajatapanades (segles VII a V aC)
 Satrapia de Gandhara, satràpia aquemènida dependent de la de Bactriana i integrada per dues subsatrapies (Gandhara i Paropamisos); va passar a l'imperi macedoni com a regió però no va existir una entitat administrativa macedònia de nom Gandhara
 Regio de Gandhara, antic territori que avui dia forma part de l'Afganistan (nord-est i sud-est) i el Pakistan (nord-oest i centre-oest)